Der Tampere Cup war ein internationales Eishockeyturnier, das zwischen 1989 und 2008 im finnischen Tampere ausgespielt wurde.

Siegerliste

Weblinks 

 

Eishockeyturnier in Finnland
Cup, Tampere